Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла  Анна Курнікова.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Анна Курнікова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Анна Курнікова (фінал)
  Амелі Моресмо (півфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (1-ше коло)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (чвертьфінал)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

2000
Кубок Кремля